Ryane Clowe, född 30 september 1982 i Fermeuse, Newfoundland och Labrador, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som spelade i NHL för lagen, San Jose Sharks, New Jersey Devils och New York Rangers. Clowe draftades av Sharks som 175:e spelare totalt 2001.

Clowe var en stor och stark powerforward som tacklade och gjorde många poäng.

12 september 2015 valde Clowe att avsluta sin karriär efter känning av en hjärnskakning.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Ryane Clowe - nhl.com

Födda 1982
Idrottare från Newfoundland och Labrador
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i New York Rangers
Spelare i San Jose Sharks
Män
Levande personer
Spelare i Cleveland Barons (2001–2006)
Spelare i Océanic de Rimouski
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft